Liste non exhaustive des films étrangers (hors français et anglosaxons) sortis dans les salles françaises au cours de l'année 2020.

Liens externes 

 https://www.allocine.fr/film/agenda/mois/mois-2020-10/ [archive]

Pour les films sortis sur un autre média :

 https://www.senscritique.com/films/sorties-cinema/2020 [archive]

Articles connexes 

 Liste de films français sortis en 2020
 Films américains sortis en 2020
 Liste des films étrangers sortis en salles en 2021
 Liste des films étrangers sortis en salles en France en 2022

 

Liste de films